Název Červený vrch nese více vrchů a několik po nich pojmenovaných subjektů:

 1. Červený vrch (Šumava) (1203 m) – kopec na Šumavě poblíž Zátoně
 2. Červený vrch (Krkonoše) (961 m) – kopec v Krkonoších poblíž Velké Úpy
 3. Červený vrch (Novohradské hory) (822 m) – kopec v Novohradských horách poblíž Pohorské Vsi
 4. Červený vrch (Nízký Jeseník) (679 m) – kopec v Nízkém Jeseníku poblíž Břidličné
 5. Červený vrch (Drahanská vrchovina) (535 m) – kopec na Drahanské vrchovině poblíž Olšan v okrese Vyškov
 6. Červený vrch (Křivoklátská vrchovina) (533,8 m) – vrchol ve Zbirožské vrchovině, jižně od Skryjí, v okrese Rokycany 
 7. Červený vrch (Plzeňská pahorkatina) (515 m) – vrchol v Plzeňské pahorkatině, jihovýchodně od Obory v okrese Plzeň-sever
 8. Červený vrch (Podčeskoleská pahorkatina) (498 m) – kopec v Podčeskoleské pahorkatině poblíž Otova
 Červený vrch (přírodní památka) – přírodní památka poblíž Otova 
 9. Červený vrch (Manětínská vrchovina) (494 m) – vrchol v Manětínské vrchovině, severovýchodně od Chlumu, v okrese Plzeň-sever
 10. Červený vrch (Mostecká pánev) (366 m) – kopec v Mostecké pánvi poblíž Braňan
 11. Červený vrch (Pražská plošina) (327 m) – kopec v Pražské plošině v Praze-Vokovicích
 sídliště Červený Vrch – sídliště v Praze-Vokovicích
 12. Červený vrch (Děčínská vrchovina) (314 m) – kopec v Děčínské vrchovině v Děčíně
 Červený Vrch (Děčín) – lokalita v Děčíně IV - Podmoklech
 13. Červený vrch (České středohoří) (271 m) – kopec v Českém středohoří poblíž Dobroměřic

Podobné názvy 
 Červená hora
 Červený kopec